Asplenium schkuhrii kan syfta på:

Asplenium schkuhrii (Bedd.) Thwaites = Diplazium beddomei 
Asplenium schkuhrii Hook. = Deparia japonica 	
Asplenium schkuhrii Mett. = Diplazium sylvaticum